Non-hodgkinlymfoom, een vorm van kanker
NLH, de Noorse Landbouwhogeschool, nu een deel van de Milieu- en Biowetenschappelijke Universiteit van Noorwegen (NMBU)